

Państwa 
 Litwa – państwo w Europie Środkowo-Wschodniej; jeden z krajów bałtyckich
Królestwo Litwy (1918)
Litwa kowieńska (1918–1940)

 Wielkie Księstwo Litewskie – samodzielne państwo (1240–1569), a następnie kraj składowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 Litwa Środkowa – formalnie niezależny organizm państwowy, a faktycznie zależny od Polski, ze stolicą w Wilnie.

Regiony etnograficzne 
 Litwa mniejsza
 Litwa górna
 Litwa dolna

Krainy historyczne 

Litwa właściwa – rdzeń dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Okręgi 
 Litwa – okręg administracyjny utworzony pod koniec 1915 r. w ramach zarządu Ober-Ost na okupowanych przez wojska niemieckie obszarach

Wsie 
 Litwa – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo
 Litwa – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Połoczany
 Litwa – przystanek kolejowy w ww. wsi
 Litwa – wieś na Białorusi w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim, siedziba sielsowietu

 Litwa – chutor w obwodzie kurskim (Rosja)
 Litwa – wieś w Mordowii, w Rosji

Inne 
 Młoda Litwa
 Stara Litwa
 Kostry-Litwa
 Miodusy-Litwa
 MTV Litwa & Łotwa